Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Cano e Belus Prajoux che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Balázs Taróczy 6-4 6-3.

Teste di serie 
 Wojciech Fibak /  Balázs Taróczy (finale)
 Bob Hewitt /  Paul Kronk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1976